

Особи 

 Ернесто Сампер — 29-й президент Колумбії
 Рікардо Сампер — прем'єр-міністр Іспанії

Географічні об'єкти 

 Сампер-де-Каланда — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Сампер-дель-Сальс — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса